Die Saison 2011/12 der NRW-Liga war die vierte und letzte Spielzeit der Fußball-NRW-Liga als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Saison begann am 7. August 2011 und endete am 3. Juni 2012. Da durch die Ligenreform die Regionalliga West ab der Saison 2012/13 ausschließlich das gesamte Bundesland Nordrhein-Westfalen umfasste, wurde die NRW-Liga als Unterbau aufgelöst. Die wieder eingeführte Oberliga Westfalen sowie die Oberliga Niederrhein und die Mittelrheinliga lösten die NRW-Liga als fünfthöchste Spielklasse unterhalb der Regionalliga West ab.

Der Meister wurde der FC Viktoria Köln mit einem Punkt Vorsprung auf die Sportfreunde Siegen. Beide Mannschaften sowie die zweite Mannschaft des MSV Duisburg stiegen direkt in die Regionalliga auf. Die SSVg Velbert, der VfB Hüls, der KFC Uerdingen 05 und der SV Bergisch Gladbach 09 erreichten die Aufstiegsspiele zur Regionalliga, wo Velbert, Hüls und Bergisch Gladbach sich ebenfalls für die Regionalliga qualifizierten. Die restlichen Mannschaften spielen in der Saison 2012/13 in der jeweiligen Oberliga.

Der Torschützenkönig wurde Mike Wunderlich vom Meister FC Viktoria Köln mit 32 Treffern.

Tabelle 

|}

Aufstiegsspiele 
Der VfB Hüls erhielt ein Freilos und stieg damit kampflos in die Regionalliga West auf. Das Spiel zwischen dem FC Kray und dem KFC Uerdingen 05 fand im Essener Uhlenkrugstadion statt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Spielstätten

Weblinks 
 NRW-Liga 2011/12 bei kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12